Multum Accountants Ladies Cycling Team is een Belgische vrouwenwielerploeg die tussen 2012 en 2022 deel uitmaakte van het peloton. De ploeg was de eerste zeven jaren actief als clubteam onder de naam Autoglas Wetteren. In 2019 werd Multum Accountants hoofdsponsor en in 2020 verkreeg de ploeg de UCI-status. In september 2022 maakte de ploeg bekend om te stoppen na dit seizoen.

Rensters 

Bekende rensters bij het clubteam
  Stine Borgli (2018)
  Ann-Sophie Duyck (2014)
  Thalita de Jong (2019)
  Puck Moonen (2016)
  Sara Mustonen (2019)
  Hanna Nilsson (2014-2015)
  Marion Norbert-Riberolle (2019)

Overwinningen 

2014
Belgisch kampioen tijdrijden, Ann-Sophie Duyck
Erondegemse Pijl, Ann-Sophie Duyck
2 etappe Trophée d'Or, Ann-Sophie Duyck
2021
 Nieuw-Zeelands kampioenschap tijdrijden, Bronwyn Macgregor
2022
Israelisch kampioen tijdrijden (U23), Nofar Maoz
 Belgisch kampioenschap op de weg, Sara Maes

Dameswielerploeg
Belgische wielerploeg